Jan Bednarek – polski polityk, poseł na Sejm
 Jan Bednarek – polski piłkarz